Залісянська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район
 Залісянська сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район